Afşin, Afchin ou Afshin (en persan : afšīn, ) sont des prénoms d'origine turque. Ces prénoms viennent du mot Akşin (en accent turc de la Turquie) ou Aqşin (en accent turc de l'Azerbaidjan) qui contient le mot Ak ou  Aq, qui veut dire blanc, et le mot şin, qui veut dire visage. Ces prénoms qualifient une personne proverbialement généreuse.

C'est aussi le surnom des dirigeants turcs. C'est un titre princier chez les souverains de la région de Samarcande au moment de l'invasion arabe au .

Toponyme 

 Afşin, une ville et un district de Kahramanmaraş de la région méditerranéenne de Turquie.

Personnalités 

 Afchin Khaydar ben Kawus, général uzbek au service des califes abbassides (? –841)
 Muhammad Afchin, premier émir sajide d'Azerbaïdjan (~890-901)

Sigle 
AFSIN peut désigner :
 Association francophone des spécialistes de l'investigation numérique.

Note